Daouk  ist der Familienname folgender Personen:

Ahmed Daouk, libanesischer Politiker
Walid Daouk (* 1958), libanesischer Politiker